Die Virginia Slims of New Orleans 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in New Orleans. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 23. bis 29. September 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in New Orleans